Carsignatus (en grec antic Καρσίγνατος) era un príncep dels gàlates que governà una part de Galàcia.

Es va aliar per un temps a Farnaces II del Pont (rei 63 aC-47 aC). Més tard l'aliança es va trencar i Farnaces va envair Galàcia. Carsignatus va intentar mantenir la pau, però en veure-hi impossible es va aliar a un altre tetrarca gàlata, Gaezotoris, i va presentar batalla, però la guerra es va aturar per ordre dels romans, segons diu Polibi.

Referències 

Reis de Galàcia